Павел Можаев:
 Можаев, Павел Николаевич (род. 1981) — эсперантист, член Академии эсперанто, редактор журнала «Контакто» (2007—2010).
 Можаев, Павел Петрович (1930—1991) — советский партийный деятель, дипломат.